Buchner est le nom de:
 Eduard Buchner (1860–1917), chimiste et botaniste allemand
 Hans Buchner (1483-1538), organiste et compositeur allemand
 Johann Andreas Buchner (1783-1852), pharmacologue allemand
 Josef Buchner (né en 1974), coureur allemand du combiné nordique
 Julia Buchner (née en 1992), chanteuse autrichienne
 Klaus Buchner (né en 1941), un homme politique allemand membre du Parti écologiste-démocrate
 Annemarie „Mirl“ Buchner, née 1924; morte 2014), une skieuse alpine allemande 
 Philipp Friedrich Buchner (né 1614; mort 1669), un compositeur allemand de la période baroque

Voir aussi:
 Büchner